Kresta může znamenat:

Třídu raketových křižníků SSSR 
 Třída Kresta I
 Třída Kresta II

Příjmení 
 Kresta (příjmení) – více nositelů

Geografické útvary 
 záliv Kresta (rusky: Залив Креста) – část Anadyrského zálivu na jižním pobřeží  Čukotky